Offenbarungskirche ist der Name folgender Kirchen:

 Offenbarungskirche (Berlin)
 Offenbarungskirche (München)
 Christi-Offenbarungs-Kirche (Riga)
 Offenbarungskirche (Saltsjöbaden) (Uppenbarelsekyrkan)